Imagina puede referirse a:

 El certamen imagina, muestra de animación por ordenador.
 Imagina, álbum de la banda española Kannon.
 Imagina, canción de la banda española Kannon.
 Imagina, canción y sencillo de la banda mexicana Genitallica.
 Imagina, canción y sencillo del dúo musical mexicano Jesse & Joy.
 Imagina, canción interpretada por Annarita Spinaci ganadora de la XV edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
 Imagina, canción de la banda española Las Ketchup.
 Imagina, programa de análisis morfométrico.
 Imagina FM, emisora de radio de Argentina.
 Radio Imagina de Chile.
 Imagina Media Audiovisual, holding español.
 Imagina de Isenburg-Limburg (c. 1255 - c. 1313), reina consorte de Adolfo de Nassau.
 Imagina de Blieskastel, su madre.
 Imagina de Nassau, su hija.